Škocjan (în germană Sankt Kanzian, abr. St. Kanzian) se poate referi la:

 Comuna Škocjan
 Škocjan, Divača
 Škocjan, Domžale
 Škocjan, Grosuplje
 Škocjan, Koper
 Škocjan, Škocjan